Сан Хосе ел Тинтеро има више значења:

 Сан Хосе ел Тинтеро (Акахете), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Хосе ел Тинтеро (Нопалукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику